Svjetsko prvenstvo u košarci za igrače do 19 godina održano je u Heraklionu u Grčkoj od 27. lipnja do 5. srpnja 2015. godine.

Hrvatska je ostvarila najveći uspjeh u povijesti došavši do srebrnog odličja. U završnici je u produžecima poražena od SAD-a. U četvroj četvrtini Luka Božić imao je dva slobodna bacanja 4,3 sekunde prije kraja da hrvatsku juniorsku reprezentaciju odvede na krov svijeta. Zabio je igrač Zagreba prvo, ali ruka je zadrhtala na drugom.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Izbacivanje

Bilješke 

Nakon produžetaka.

Izvori 

Svjetska prvenstva u košarci
Međunarodna košarkaška natjecanja u Grčkoj